

Astronomia 
 Her – abbreviazione della costellazione di Ercole

Cinema 
Lei (Her) – film del 2013 diretto da Spike Jonze

Musica 
H.E.R. – cantautrice statunitense
H.E.R. - prima raccolta della cantautrice statunitense omonima

Codici 
 HER – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Heraklion, Grecia
 her – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua herero

Altro 
 HER – targa automobilistica di Herne (Germania)